Margny (Ardenes), municipi al departament de les Ardenes (regió del Gran Est, França)
 Margny (Marne), municipi al departament del Marne (Gran Est)
 Margny-aux-Cerises, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França, França)
 Margny-lès-Compiègne, municipi al departament de l'Oise (Alts de França)
 Margny-sur-Matz, municipi al departament de l'Oise (Alts de França)